Куф — буква нескольких письменностей:
 Куф (ק) — девятнадцатая буква еврейского алфавита.
 Куф (𐤒) — девятнадцатая буква финикийского алфавита. См. также 
 Каф